Mužská dvouhra Argentina Open 2022 probíhala v první polovině února 2022. Do singlové soutěže buenosairského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Nor Casper Ruud, jenž ve finále zdolal obhájce trofeje a turnajovou dvojku Diega Schwartzmana z Argentiny po třísetovém průběhu 5–7, 6–2 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Světová osmička z turnaje odjížděla s celkovou zápasovou bilancí 9–0, když na něm ovládla již ročník 2020. Ruud zároveň prodloužil svou antukovou neporazitelnost na 18 utkání.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2022
ATP Tour 2022